Enderlein ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Enderlein (um 1560–1633), deutscher Meistersinger Formenschneider und Zinngießer
 Dieter Enderlein (1944–2004), deutscher Leichtathlet
 Dietmar Enderlein (* 1943), deutscher Mediziner und Unternehmer
 Erik Enderlein (1887–1949), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Ewald Max Karl Enderlein (1872–1958), deutscher Maler und Lithograf
 Gertraud Enderlein (1887–1962), deutsche Schriftstellerin 
 Günther Enderlein (1872–1968), deutscher Zoologe
 Henrik Enderlein (1974–2021), deutscher Politik- und Wirtschaftswissenschaftler
 Hinrich Enderlein (* 1941), deutscher Politiker (FDP)
 Karl Enderlein (1872–1954), deutscher Maler und Graphiker
 Klaus Enderlein (1936–1995), deutscher Motorradrennfahrer
 Lothar Enderlein (1880–1942), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Matthes Enderlein vom Burgstadl (1493–1556), sächsischer Bergmeister
 Max Enderlein (* 1996), deutscher Motorradrennfahrer
 Olle Enderlein (1917–1993), schwedischer Segelkonstrukteur
 Ortrun Enderlein (* 1943), deutsche Rennrodlerin
 Rolf Enderlein (1936–1998), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Rudolf Enderlein (1908–1985), deutscher Bildhauer
 Swen Enderlein (1978–2004), deutscher Endurosportler
 Volkmar Enderlein (* 1936), deutscher Kunsthistoriker und Archäologe